Åke Holmberg kan syfta på bland andra:

* Åke Holmberg (1907–1991), svensk författare och översättare
 Åke Holmberg (1915–2006), svensk historiker
 Åke Holmberg (1919–2001), svensk byggkonsult